Hrobice est un toponyme qui peut désigner :

Hrobice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Hrobice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie